Астрагал (Astragalus) — рід рослин родини бобових.
 Астрагал (архітектурний елемент) — архітектурний елемент.
 Астрагал () — одна з латинських назв надп'яткової кістки.
 Астрагал — гра у кості.

Кіно